ОСК:
 Объединённая судостроительная корпорация — российская государственная судостроительная компания
 Органосиликатные композиции
 Объединённое стратегическое командование
 Окружной спортивный клуб
 ОСК (футбольный клуб, Львов)
 ОСК (футбольный клуб, Чита)